Турнирът за Купата на африканските нации през 2015 година се провежда в Екваториална Гвинея от 17 януари до 8 февруари 2015. Турнира е международен и е организиран от Конфедерацията на Африканския футбол. Победителя ще придобие правото да участва на Купата на конфедерациите през 2017, която ще се проведе в Русия.

Турнирът трябваше да се проведе в Мароко, но се отказват от домакинството заради епидемията от Ебола в Западна Африка. Екваториална Гвинея е избран за домакин на 14 ноември 2014. Мачовете ще се проведат в четири града: Бата, Малабо, Монгомо и Ебебин.

Класирани отбори

Стадиони 
Четирите градове домакини: Бата, Малабо, Монгомо и Ебебин.

Групова фаза 
 Всички часове са в местно време

Група A

Група B

Група C

Група D 

  е избран да продължи след жребий.

Елиминационна фаза 
<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Външни препратки 
 Официален сайт

Купа на африканските нации
Футбол в Африка
Спорт в Екваториална Гвинея
История на Екваториална Гвинея